DeSoto (automerk), ook De Soto, een automerk uit de Verenigde Staten dat bestond van 1928 tot 1961

Plaatsen

DeSoto (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
DeSoto County (Florida)
DeSoto County (Mississippi)

Zie ook
De Soto (doorverwijspagina)